Mistrzostwa świata kobiet w szachach 1949/1950 – zorganizowany przez FIDE i rozegrany w Moskwie na przełomie 1949/1950 roku (data zakończenia: 18.01.1950) turniej mający na celu wyłonienie mistrzyni świata w szachach. Potrzeba rozegrania turnieju (podobnie jak w roku 1948 w rozgrywkach mężczyzn) powstała w wyniku tragicznej śmierci w 1944 roku w Londynie mistrzyni świata Very Menchik, która zginęła podczas bombardowania miasta. 

Turniej w Moskwie rozegrano systemem kołowym z udziałem 16 zawodniczek. Wśród reprezentantek dwunastu krajów znalazła się również Polka, Róża Herman. Nie odegrała ona jednak żadnej roli, zajmując ostatnie, XVI miejsce. W mistrzostwach dominowały szachistki radzieckie, które zajęły cztery pierwsze miejsca. Zwyciężyła Ludmiła Rudenko, która tym samym została drugą w historii mistrzynią świata.

Wyniki końcowe turnieju

Przypisy

Bibliografia 
 W.Litmanowicz, J. Giżycki, "Szachy od A do Z", tom I, Warszawa 1986, str. 702

Linki zewnętrzne 
 World Chess Championship (Women): 1949-50 Title Tournament 

1950
1949 w sporcie
1950 w sporcie